Qatargate peut faire référence à deux affaires de corruption liées au Qatar :
 Suspicion de corruption dans l'attribution au Qatar de la coupe du monde de football 2022 ;
 Scandale de corruption par le Qatar au Parlement européen qui éclate en décembre 2022.